ZBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Žabljak (Montenegro)